Copa Libertadores 1993 var 1993 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av São Paulo från Brasilien efter en finalseger mot Universidad Católica från Chile. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 länder. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall São Paulo. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Peru och Venezuela
Grupp 2: Chile och Bolivia
Grupp 3: Uruguay och Ecuador
Grupp 4: Brasilien och Colombia
Grupp 5: Paraguay och Argentina

Gruppspel

Grupp 1

Playoff

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Playoff om andraplats

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1993 i Sydamerika
1993
Fotbollssäsongen 1993